Franja mediterránea es una expresión geográfica con la que puede designarse a:
 Toda la Cuenca del Mediterráneo.
 Alguna de sus partes, especialmente:
 El Levante español (zona de España).
 El Levante mediterráneo (zona de Próximo Oriente).